Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Grand Prix Hassan II 2008. Für das Turnier der Kategorie International Series qualifizierten sich vier Spieler, welche in drei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 24 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 17. bis 19. Mai 2008 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 26 kB)

ATP Tour 2008
Tennisturnier in Casablanca